Hasselgren ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hasselgren (1845–1930), schwedischer Jurist und Bürgermeister
 Gustaf Erik Hasselgren (1781–1827), schwedischer Maler
 Harald Hasselgren (1676–1755), schwedischer Orientalist